Регрессия ( «обратное движение, возвращение»):
 Регрессия (математика)
 Регрессионный анализ — статистический метод исследования взаимосвязи переменных.
 Линейная регрессия
 Пробит регрессия
 Логистическая регрессия
 Регрессионное тестирование — собирательное название для всех видов тестирования программного обеспечения, направленных на обнаружение ошибок в уже протестированных участках исходного кода.
  — например, регрессия очагов эндометриоза.
 Регрессия (психология) — психологическая защита, выражающаяся в возврате к детским моделям поведения.
 Возрастная регрессия — гипнотический феномен, при котором индивид вновь переживает события из своего прошлого с такой интенсивностью, как если бы они происходили в настоящий момент.
 Регрессия (социология)
 Регрессия (экономика)
 Регрессия (фотография)
 Регрессия моря
 Регрессия прошлой жизни
 Теорема регрессии — утверждение австрийской экономической школы природе ценность денег.

См. также 
 Регресс
 Деградация

Примечания